Chronique peut faire référence aux notions suivantes :
 En médecine, une maladie est dite chronique lorsqu'elle persiste ; 
 Une chronique est un recueil de faits, consignés par ordre chronologique :
 en histoire religieuse, une chronique universelle fusionne l'histoire sacrée du peuple juif d'après l'Ancien Testament et de l'Église, dans l'histoire du monde,
 en histoire, on utilise ce terme particulièrement pour le Moyen Âge (chroniques médiévales),
 on utilise aussi ce terme pour les travaux du s réalisés sur l'Amérique précolombienne par des descendants indigènes ou en collaboration avec eux,
 La chronique est un article de presse consacré à un domaine particulier de l'actualité. La chronique est subjective et dépend de l'humeur de son auteur que l'on désigne chroniqueur.

 les Chroniques, ou Livres des Chroniques, un livre de l'Ancien Testament généralement scindé en Premier Livre des Chroniques et Deuxième Livre des Chroniques ;
 Chronique, œuvre en deux volumes d'Eusèbe de Césarée ;
 Chronique, œuvre de Jérôme de Stridon vers 380 ;
 Chroniques, œuvre de Jean Froissart ;
 Chroniques, court métrage réalisé par Clément Cogitore (2006).
 Chronique des événements en cours, samizdat consacré aux droits de l'homme en Union soviétique

Chronique est aussi un nom propre qui peut désigner :
 Éditions Chronique, maison d'édition française.